Churchill ARK Mk I — veículo britânico blindado de transporte de rampa usado na Segunda Guerra Mundial
Ark de Bucara — cidadela da cidade de Bucara, no Usbequistão
Ark (software) — programa de compactação e navegação de arquivos

Música
The Ark — banda sueca
Ark (álbum de The Animals)
Ark (álbum de L'Arc~en~Ciel)
ARK Music Factory — gravadora musical americana

Ficção 
Ark: Survival Evolved — jogo eletrónico
Ark II — série de televisão americana da década de 1970

Locais fictícios 
 Ark (Halo) — um dos mundos em forma de anel da franquia Halo
 Space colony ARK — colónia espacial da série de videojogos Sonic the Hedgehog

Desambiguações de música